Unión monetaria puede referirse a:

 Unión monetaria, situación en la cual dos o más países acuerdan compartir la misma moneda, si bien no es necesario que tengan mayor integración económica, como en el caso de una unión económica, en la cual existe adicionalmente unión aduanera y mercado común.
 Unión monetaria de América del Norte, medida económica prevista por una teoría conspirativa que afirma que existe un plan secreto para llevar a cabo la unión económica y, sobre todo, monetaria de los tres países soberanos de Norteamérica: Canadá, los Estados Unidos y México. La teórica unión iría acompañada de la im
 Unión Monetaria Escandinava, unión monetaria formada por Suecia y Dinamarca el 5 de mayo de 1873 mediante la igualación de sus monedas frente al patrón oro.
 Unión Monetaria Latina, creada en el siglo XIX en un intento por unificar varias divisas europeas en una sola moneda que pudiera ser utilizada en todos los Estados miembros, en una época en la que la mayoría de las monedas nacionales estaban aún compuestas de oro y plata. Se estableció en 1865 y se disolvió en 1927.